Хюберт ван Гиффен известный, как Обертус Гифаний (, ; , Бюрен Гелдерланд — , , Богемия) — немецкий юрист, философ, филолог, историк права, профессор университета голландского происхождения.

Биография 
Изучал филологию в университете Лёвена, право в Орлеане, Ле-Бурже и Париже. Получил докторскую степень в области права в Орлеане в 1567 году.

Профессор права в Страсбургском университете с 1570 года.

Автор труда «Oeconomia iuris», в котором занимается систематикой юридических законов. Кроме того, написал «Tractatus feudalis»; «Tractatus de diversis regulis iuris antiqui» и комментарии к Дигестам и Кодексу.

Избранные труды 
(на латинском языке)

 Theses de usucapione et praescriptionibus temporum, Argentoratum, 1575
 Theses communes de contractibus, de pactis, propriae de mutuo, Argentoratum, 1576
 Theses de testamentis ordinandis, Argentoratum, 1576
 Theses de pactis, Altdorphii, 1584
 Theses de testamento militari, Altorphii, 1586
 Commentarius de divisionibus iuris novis interpretum quorundam maxime glossographorum in theses aliquot coniectis, Altorphium, 1587
 Ilias, seu potius omnia eius quae extant opera, Argentorati, 1588
 Theses de actionibus servitutum, Altdorphii, 1588
 Theses de principiis iuris sumptae ex D. C. tit. de iustitia et iure et tit. de legib., Altdorphii, 1588
 Theses de statu et iure personarum, Altorphii, 1588
 Theses ad nobilem L. XV. Si is qui pro emptore D. de usurpationibus, usucapionibus, Altdorphii, 1590
 De Imperatore Ivstiniano Commentarius. Index Historicvs Rervm Romanarvm et Dispvtatio De Actionibvs empti et Venditi, Ingolstadium, 1591
 Disputatio de actionibus empti et venditi, in theses aliquot coniecta, Ingolstadium, 1591
 Theses De Procvratoribvs et Defensoribvs, Ingolstadium, 1591
 Disputatio de iureiurando, Ingolstadium, 1592
 Disputatio de mutuo, in theses aliquot coniecta, Ingolstadium, 1592
 Theses de fructibus, Ingolstadium, 1592
 Theses de ordinandis et infirmandis testamentis et codicillis, Ingolstadium, 1592
 Disputatio de pignoribus et hypothecis, Ingolstadium, 1593
 Disputatio de iniuriis, Ingolstadium, 1593
 Theses iuris de his qui potiores in pignore, quique in priorum locum succedunt, Ingolstadium, 1593
 Theses De Locatione et Condvctione, Ingolstadium, 1594
 Theses de operis novi nuntiatione et interdicto quod vi aut clam, Ingolstadium, 1594
 Theses de solutione, Ingolstadium, 1594
 Theses de rebus pupilli, et minorum XXV. annis sine decreto non alienandis vel obligandis, Ingolstadium, 1595
 Theses de restitutione maiorum XXV. annis, Ingolstadium 1595
 Disputatio ex titulis Codicis de novationibus, de solutionibus, et de evictionibus, Ingolstadium, 1596
 Disp. iuris. de delictis et poenis, in theses aliquot summatim coniecta, Ingolstadium, 1598
 Lecturae altorphinae, Francofurti, 1605
 Antinomiae Iuris Feudalis, Siue Disputationes XI, Francofurti, 1606
 Commentarius in quatuor libros institutionum iuris civilis a Iustiniano principe sacratissimo compositos, perelegans, ac omnibus praesertim in scholis versantibus vere necessarius ac perutilis, Francofurti, 1606

Примечания

Ссылки 
 
 Giphanius, Obertus

Юристы Нидерландов
Юристы Германии
Правоведы Германии
Историки права
Доктора наук
Филологи Нидерландов
Филологи Германии
Философы Нидерландов
Философы Германии
Преподаватели Страсбургского университета
Преподаватели Альтдорфского университета